Termin 4'-hidroksiizoflavonska metiltransferaza ima više značenja.

 Izoflavon 4'-O-metiltransferaza, enzim
 Flavonoid 4'-O-metiltransferaza, enzim